Termenul „Keystone” se poate referi la:

 Efectul Keystone, fenomen optic de deformare a imaginii când proiectorul nu este centrat pe ecran
 Simpozioanele Keystone, conferințe știintifice în domeniul biologiei celulare și moleculare

Denumiri geografice în SUA
Keystone, Imperial County, California
Keystone, Los Angeles County, California
Keystone, Tuolumne County, California
Keystone, Colorado
Keystone, Florida
Keystone, Indiana
Keystone, Iowa
Keystone, Nebraska
Keystone, Dakota de Sud, oraș aproape de muntele Rushmore
Keystone Heights, Florida
Lacul Keystone situat în nord-estul statului